Náměšť je částí názvu více českých sídel:
 Náměšť nad Oslavou – město na Třebíčsku
 Náměšť na Hané – městys na Olomoucku

jiný význam
 Náměšť (píseň) – píseň Jaroslava Hutky z roku 1973, známá též jako „Krásný je vzduch“

Externí odkazy